Übereinstimmung wird in mehrerlei Bedeutung verwendet:
 Übereinstimmung hinsichtlich einer Eigenschaft, siehe Gleichheit
 Übereinstimmung mit einer Norm, siehe Konformität
 Übereinstimmung von Meinungen, siehe Konsens

Siehe auch:
 Einigkeit, Einmütigkeit, Eintracht, Einvernehmen
 Koinzidenz, Kongruenz
 Urteilerübereinstimmung